FK Austria Wien er en østrigsk fodboldklub i Wien. Klubben blev grundlagt d. 12. marts 1911 og spiller sine hjemmekampe på Horr Stadion, som har en kapacitet på 11.800. Klubben spiller til dagligt i  og deres andet hold spiller i .

Klubben har siden 1911 været repræsenteret uafbrudt i Bundesligaen. I sæsonen 2007/08 var klubben også repræsenteret i UEFA Cupen, hvor de dog blev slået ud i gruppespillet efter først at have slået Vålerenga ud i første runde.

30. maj 1941 opstod der uroligheder blandt tilskuerne i Idrætsparken ved Austrias kamp mod et udvalgt dansk hold, der til stor irritation for det tyske udenrigsministerium og i de tyske militærmyndigheder kulminerede i piften ved Austria truppens afsluttende heilen.

Bundesligaplaceringer

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside for FK Austria Wien 
 Austria-Arkiv 

Fodboldklubber i Østrig
Sport i Wien
Etableret i 1911